Covas (coöperatie), suikerbietentelerscoöperatie  in Nederlands-Limburg
 Covas (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada
 Covas (Tábua), een plaats in de Portugese gemeente Tábua
 Covas (Vila Nova de Cerveira), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Cerveira
 Covas (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde